Belogorsk – città russa nell'Oblast' dell'Amur
 Belogorsk – città della Repubblica di Crimea
 Belogorsk – città russa nell'Oblast' di Kemerovo